La Temporada 1912 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la duodécima temporada de la Liga Americana y la novena con Serie Mundial. Los Boston Red Sox derrotaron a los New York Giants 4-3 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1912

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol
 Serie Mundial de 1912

Referencias 

1912
Estados Unidos en 1912
Deporte en 1912